Peucedanum paniculatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Peucedanum paniculatum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
paniculatum